Ретріт — період особистого чи групового усамітнення для духовної чи психологічної роботи над собою.
 Ретріт (Техас) — місто в США, в окрузі Наварро штату Техас.